Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2009 des Damentennis in Toronto. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Toronto